Ready steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ready (Kentucky), Unincorporated Community in Grayson County (Kentucky), Kentucky
 Ready Crossing, Ort in Madison County (Alabama), Alabama

Ready ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Ready (1802–1878), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth M. Ready (* 1953), US-amerikanische Politikerin
 John Ready (~1777–1845), britischer Offizier und Politiker
 Karl Ready (* 1972), walisischer Fußballspieler
 Michael Joseph Ready (1893–1957), US-amerikanischer Geistlicher
 Randy Ready (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rudolph Ready (1878–1958), australischer Politiker
 Ryan Ready (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Troy Ready (* 1980), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Reddy
 Redi